Таныгин — русская фамилия; женская форма Таныгина.

 Известные носители 
 Таныгин, Борис Константинович (1926—1980) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Таныгин, Владимир Андреевич (1950—2022) — советский и российский актёр, заслуженный артист Российской Федерации (2016).
 Таныгин, Павел Михайлович (1892—1938) — советский партийный деятель.
Таныгин, Сергей Иванович (род. 1968) — российский и марийский театральный художник, художник-постановщик, живописец, заслуженный художник Республики Марий Эл.

